HYR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Hayward, Hayward (Wisconsin), Stati Uniti